Wessolowen ist der Name ehemals ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet Polens bzw. Russlands liegen:
 Wessolowen, 1938 bis 1945: Frohwalde, Kreis Allenstein, seit 1945: Wesołowo (Purda) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wessolowen, 1938 bis 1946: Wesselau, Kreis Gerdauen, ab 1945: Puschkinskoje, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wessolowen, 1938 bis 1945: Fröhlichshof, Kreis Ortelsburg, seit 1945: Wesołowo (Wielbark) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wessolowen, 1929 bis 1945: Wesselhof, Kreis Sensburg, seit 1945: Wesołowo (Mikołajki), untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wessolowen, 1938 bis 1945 Kleinfronicken, Kreis Oletzko/Treuburg, ab 1945: Wesołowo, untergegangener Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Groß Wessolowen